11 – liczba naturalna
 11 – rok naszej ery
 11 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XI – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 11 – album grupy Devilyn
 11 – album grupy Power of Trinity
 11 – album różnych wykonawców

Inne 
 11 (Parthenope) – planetoida

Zobacz też